Prospero kan avse:

Prospero (måne) – en av Uranus månar upptäckt 1999
Prospero (krater) – en krater på månen Miranda
Prospero (Stormen) – en rollfigur i William Shakespeares Stormen
Prospero (växter) – ett släkte av sparrisväxter
Prospero Lorenzo Lambertini – påven Benedictus XIV
Prospero (satellit) – en brittisk satellit